La Bellota kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Bellota, Michoacán de Ocampo, ort, Uruapan, 
 La Bellota, Sonora, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar